Врубель ( «воробей») — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Врубель, Агата (род. 1981) — польская спортсменка (тяжёлая атлетика).
 Врубель, Дмитрий Владимирович (1960—2022) — российский художник.
 Врубель, Мариан (1907—1960) — польский шахматист и шахматный композитор.
 
 Забела-Врубель, Надежда Ивановна (1868—1913) — русская певица, сопрано.
 Врубель, Юзеф (род. 1952) — католический епископ Хельсинкской епархии.